Několik lodí a jedna ponorka nesly jméno Dreadnought.

 Dreadnought se 40 děly je ve službě uveden roku 1553, ale jeho existence je nejistá
 HMS Dreadnought (1573), loď se 41 děly z roku 1573, mezi lety 1592 až 1614 přestavěna, roku 1648 zlikvidována.
 HMS Dreadnought (1654), fregata s 52 děly z roku 1654 postavena jako Torrington, přejmenována na HMS Dreadnought v roce 1660, ztracena roku 1690.
 HMS Dreadnought (1691), loď s 60 děly z roku 1691, přestavěna roku 1706 a zlikvidována v roce 1748.
 HMS Dreadnought (1742), loď s 60 děly z roku 1742, prodána v roce 1784.
 HMS Dreadnought (1801), loď s 98 děly z roku 1801, přestavěna na sanitní roku 1827, a zlikvidována roku 1857.
 HMS Dreadnought (1875), bitevní loď z roku 1875 a vyřazena roku 1903, prodána v roce 1908.
 HMS Dreadnought (1906), převratná bitevní loď ve službě od roku 1906 a do šrotu prodána roku 1921.
 HMS Dreadnought (S101), první britská ponorka s jaderným pohonem, postavena roku 1960 a vyřazena v roce 1980.

Dreadnought